«Signs» — третий сингл американского рэпера Snoop Dogg, с его седьмого студийного альбома R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece. Продюсером трека стал The Neptunes.

Мнения критиков 
David Jeffries похвалив, сказал: «Трек „Signs“ с Justin Timberlake является блестящим треком для дискотеки, но это не останавливает Snoop быть собой.» RapReview описал: «Уделяйте больше внимания Snoop с Justin Timberlake на треке „Signs“, хотя „D-oh-double-G“ всё ещё всех затмевает.»

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Full lyrics of this song на MetroLyrics

Песни Snoop Dogg
Песни Джастина Тимберлейка